El término berezo blanco puede hacer referencia a:

 el nombre común de la planta Erica arborea;
 el nombre común de la planta Erica scoparia.